Двигубский — русская фамилия.

Известные носители фамилии:
 Двигубский, Алексей Михайлович (?—?) — полковник, участник Белого движения.
 Двигубский, Иван Алексеевич (1771—1839) — заслуженный профессор, ректор Московского университета.
 Двигубский, Николай Львович (1936—2008) — французский, советский и российский художник.
 Двигубский, Сергей Григорьевич (1897—1986) — российский художник, офицер, участник кадетского движения.